Драфт Национальной хоккейной лиги 2003 года прошел 21 июня. В числе первых 30 хоккеистов оказалось всего лишь шесть европейцев — россиянин Николай Жердев, выбранный под четвёртым номером «Коламбусом»; австриец Томас Ванек, ушедший пятым в «Баффало»; чех Милан Михалек, которого забрали под седьмым номером «Акулы»; белорус Андрей Костицын, выбранный «Монреалем» под общим 10-м номером; и швед Роберт Нильссон, 15-й номер, «Нью-Йорк Айлендерс». Из остальных 25 игроков 18 оказались канадцами и 7 — американцами.

Во второй раз в истории драфтов НХЛ первым номером оказался вратарь. «Питтсбург Пингвинз», устроившие в последнее время большую перестройку и делающие ставку на оборону, выменяли у «Флориды» право первого выбора и «застолбили» за собой Марка-Андре Флери, 18-летнего канадского вратаря, отлично показавшего себя на чемпионате мира среди молодёжи.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3 

1. «Торонто Мейпл Лифс» получили выбор в третьем раунде от «Калгари Флеймз» 30 июня 2002 года в результате обмена вратаря Кёртиса Джозефа.

Раунд 4 

 1. 30 июня 2002 года «Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли вратаря Майка Рихтера в «Эдмонтон Ойлерз» на выбор в четвёртом раунде.

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9

Примечания

Ссылки 

Драфты НХЛ
НХЛ в 2003
2003
21